Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2014/2015

Личные результаты

Charlois Europoort

BSG

En Passant

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2014/2015 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2014 год в шахматах
2015 год в шахматах